Вальдескоррьель () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Вальес. Занимает площадь 28 км². Население — 163 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Покровителем города считается святая Марта.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы